Метрика Леви — Прохорова (метрика Прохорова) — метрика на пространстве конечных вероятностных мер; введена в 1956 году Юрием Прохоровым в качестве обобщения  (определённой Полем Леви в 1937 году).

Определяется на пространстве  всех конечных вероятностных мер на измеримом пространстве , где  — метрическое пространство, а  — борелевская сигма-алгебра на нём. Для подмножества  определяется эпсилон-окрестность  как:
 ,

где  — открытый шар радиусом  с центром в . Метрика  определяется установлением расстояния между двумя вероятностными мерами  и  как:
 .

Очевидно, что для вероятностных мер .

Свойства 
Если пространство  является сепарабельным, то схождение мер в метрике Леви — Прохорова эквивалентно слабой сходимости мер. Таким образом,  — это метризация топологии слабой сходимости вероятности на .

Метрическое пространство  является сепарабельным тогда и только тогда когда  сепарабельно.

Если пространство  является полным, то  также является полным пространством. Если у всех мер в  есть сепарабельный носитель меры, то обратное утверждение также верно: если  — полное, то  — полное. В частности, это тот случай, когда  является сепарабельным.

Если  сепарабельное и полное, подмножество  является относительно компактным пространством тогда и только тогда, когда -замыкание является -компактным.

Если  сепарабельное, то , где  — метрика Ци Фаня.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Теория меры
Метрическая геометрия
Теория вероятностей